

Лапка-Памаш — присілок, Марісолинське сільське поселення, Марій Ел
 Лапка-Памаш — присілок, Чендемеровське сільське поселення, Марій Ел